Бре́ндан Бо́ттчер (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Чемпион Канады. Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 Зимние Универсиады: бронза (2013).
 : золото (), серебро (, , ).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2019)
 : золото ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Закончил Альбертский университет. Работает инженером-химиком в компании Blackstone Industrial Services.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013
 Team Brendan Bottcher | Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Выпускники Альбертского университета